Szurovy ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Szurovy (* 1944), tschechoslowakischer Politiker
 Walter Szurovy (1910–2001), austroamerikanischer Schauspieler